Angèle Jacq (1937-2021), écrivaine française
Christian Jacq (né en 1947), écrivain français
Éliane Jacq (1948-2011), athlète française
Élodie Jacq (née en 1975), footballeuse française
François Jacq (né en 1965), haut fonctionnaire français
Jean-Claude Jacq (né en 1951), haut fonctionnaire et écrivain français
Marie Jacq (1919-2014), femme politique française
Michel Jacq-Hergoualc'h (1943-2015), universitaire français
Peter Le Jacq (né en 1954), prêtre américain
Yann-Fañch Jacq (né en 1954), écrivain breton